Ушће може бити:

 Ушће, место на коме се једна или више река улива у неку другу – већу реку, језеро, море или океан
 Ушће Саве у Дунав, ушће реке Саве у Дунав

или:

 Ушће (Нови Београд), насеље на Новом Београду
 Улица Ушће, улица на Новом Београду
 Ушће (тржни центар), тржни центар на Новом Београду
 Пословни центар „Ушће”, зграда на Новом Београду
 Пословни центар „Ушће 2”, зграда на Новом Београду
 Ушће (Обреновац), насеље у градској општини Обреновац, град Београд
 Ушће (Краљево), насеље града Краљева